New Sweden ist der Name mehrerer Städte in den USA:

 New Sweden (Maine)
 New Sweden Township (Minnesota)
 New Sweden (Texas)

Siehe auch: Neuschweden